Le terme ligne N est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne N du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne N du tramway de Lille.

Voies ferrées 
 Ligne N du Transilien

Voir aussi 
  

N